Премії Паризької Академії Наук

Паризька Академія Наук — одна з найдавніших академій світу. Ідею її відкриття виношували
видатні вчені, зокрема, Р. Декарт, Б. Паскаль, П. Гассенді, а заснував
1666 року Ж-Б. Кольбер: французький фінансовий діяч, програма економічного
відродження якого вивела Францію у провідні країни Європи та світу.
Преміальна та нагороджувальна система Паризької академії почала
формуватися від 1721 року.

Премія імені Лаланда заснована на честь французького астронома і математика Ж. Ж. де Лаланда (1732—1807). Паризька Академія Наук нагороджувала нею від 1802 до 1970-й за видатний внесок у розвиток астрономії.

Премія імені Дамуазо — заснована на честь французького астронома М. Ш. Дамуазо (1768—1846). Відзнаки удостоюються вчені, котрі зробили вагомий внесок у розвиток астрономії.

Премія імені Жансена — заснована Паризькою Академією наук та Французьким астрономічним товариством на честь астронома П. Ж. С. Жансена (1824—1907). Присуджується за досягнення в галузі астрофізики.

Посилання 

 Абліцов В. Г. Наука України у світовому інформаційному просторі. К.: 2010.

Нагороди Французької академії наук